98. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 15–16 stycznia 2001 roku w Baselga di Pinè, we Włoszech. Kobiety startowały po raz 26. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Ósme złoto w karierze wywalczyła Niemka Gunda Niemann-Stirnemann. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Pierwsze w historii złoto dla Rosji zdobył Dmitrij Szepiel. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 24 łyżwiarki (20 sklasyfikowane) i 31 łyżwiarzy (30 sklasyfikowanych) z 17 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2001 w sportach zimowych
2001 we Włoszech
Łyżwiarstwo szybkie we Włoszech